Дирк де Рёйтер (; 14 апреля 1923 — 23 мая 2019) — нидерландский шашечный композитор, международный гроссмейстер, по основному роду деятельности — таможенный инспектор.

Начал публиковаться в конце 1930-х годов. После войны, в годы наибольшей популярности соревнований по шашечной композиции в Нидерландах, трижды выигрывал чемпионат федерации Reuni, а в 1962 году стал чемпионом Общества шашечной композиции Нидерландов (). В дальнейшем активно участвовал в международных соревнованиях по шашечной композиции, занимая призовые места и оставаясь лучшим из шашечных композиторов Нидерландов (в частности, в 2004 году, в возрасте 81 года, выиграл турнир в категории B, организованный Федерацией шашек Франции). Участвовал также в очных соревнованиях по шашкам.

Помимо стоклеточных шашек, работал над композициями в канадских шашках (на 144-клеточной доске). На протяжении долгого времени вёл рубрику «Избранные задачи» в журнале De Problemist. Избранные композиции де Рёйтера изданы в двух книгах — в 1963 и 1988 годах.

Примечания

Ссылки 
 

Шашечные композиторы Нидерландов